El término búho puede referirse a:
 Búho, nombre común de aves de la familia Strigidae;
 Búho (jeroglífico), representación gráfica de los búhos de Egipto;
 Búho (persona), que tiende a quedarse levantada hasta muy tarde;
 Búhos (banda), banda española de rock;
 Líneas búho, líneas nocturnas de los Transportes Urbanos de Zaragoza.
 El búho (miniserie), miniserie francesa de animación de 52 episodios de un minuto de duración.